

Localidades 
 Magé
 Le Mage
 Mage (Orne), comuna francesa

Outros 
 Mago: A Ascensão
 Mage: The Awakening
 Mage (World of Warcraft)

Desambiguação